Régis Garrault (1968-), un ancien footballeur professionnel français.